Stalag 17 - L'inferno dei vivi – film del 1953 scritto e diretto da Billy Wilder
 L'inferno dei vivi – album discografico di Richard Benson del 2015
 L'inferno dei vivi – singolo discografico di Richard Benson del 2015